Fenixorden kan avse:

Fenixorden (Grekland) –  en grekisk orden instiftad den 13 maj 1926 som tilldelats grekiska eller utländska medborgare
Fenixorden (Tyskland) – en orden instiftad av furst Filip Ernst I av Hohenlohe-Waldenburg-Shillingsfürst utdelat 1757–1806
Fenixorden (fiktion) – en fiktiv organisation i Harry Potter-serien

Harry Potter-serien 
Harry Potter och Fenixorden – den femte romanen i Harry Potter-serien av J.K. Rowling
Harry Potter och Fenixorden (film) – en film baserad på romanen
Harry Potter och Fenixorden (soundtrack) – soundtracket till filmen
Harry Potter och Fenixorden (spel) – ett TV-spel baserat på filmen och romanen